Il existe dans le monde différentes routes A6 :
  Route britannique A6, reliant Luton à Carlisle
  Route lettone A6 reliant Riga à la frontière biélorusse
  Route lituanienne A6 reliant Kaunas à la frontière letonne
  Route nord-irlandaise A6, reliant Londonderry à Belfast

Voir aussi